James Russell Howard III, dit Jimmy Howard, né le  à Ogdensburgh dans l'État de New York aux États-Unis, est un joueur de hockey sur glace professionnel américain.

Carrière de joueur 
Gardien de but des Griffins de Grand Rapids, il est depuis le départ de Joey MacDonald, parti au cours de la saison 2006-2007 aux Bruins de Boston, le gardien numéro trois des Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey derrière Dominik Hašek et Chris Osgood. Il fut choisi en  du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 par Détroit.

Lors de la saison 2009-2010, il voit son nombre de titularisations considérablement augmenter après la méforme de Chris Osgood. Au terme de cette saison, il obtient une nomination dans l'équipe d'étoiles des recrues de la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Lasers de Kanata Valley || CJHL || 26 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || US National Development Team U18 || NAHL || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || US National Development Team || USHL || 8 || 4 || 3 || 0 || 425 || 14 || 1,98 || 92,7 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Black Bears du Maine || Hockey East || 21 || 14 || 6 || 0 ||  || 47 || 2,45 || 91,6 || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Black Bears du Maine || Hockey East || 22 || 14 || 4 || 3 ||  || 27 || 1,19 || 95,6 || 6 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Black Bears du Maine || Hockey East || 39 || 19 || 13 || 7 ||  || 74 || 1,92 || 92,4 || 6 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 201 || 10 || 2,99 || 90,4 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 38 || 27 || 6 || 2 ||  || 92 || 2,58 || 91 || 2 || 17 || 13 || 5 || 7 || 763 || 44 || 3,46 ||  || 0 || 4
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 49 || 21 || 21 || 3 ||  || 125 || 2,7 || 91,1 || 6 || 6 || 7 || 3 || 4 || 434 || 14 || 1,93 ||  || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 54 || 21 || 28 || 2 ||  || 146 || 2,83 || 90,7 || 2 || 28 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 0 || 2 || 0 || 197 || 7 || 2,13 || 92,6 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 4 || 4,1 || 85,7 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 45 || 21 || 18 || 4 ||  || 112 || 2,54 || 91,6 || 4 || 6 || 10 || 4 || 6 || 598 || 24 || 2,41 || 90 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 37 || 15 || 10 ||  || 141 || 2,26 || 92,4 || 3 || 2 || 12 || 5 || 7 || 720 || 33 || 2,75 || 91,5 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 37 || 17 || 5 ||  || 168 || 2,79 || 90,8 || 2 || 4 || 11 || 7 || 4 || 673 || 28 || 2,5 || 92,3 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 57 || 35 || 17 || 4 ||  || 119 || 2,12 || 92 || 6 || 6 || 5 || 1 || 4 || 295 || 13 || 2,64 || 88,8 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 42 || 21 || 13 || 7 ||  || 87 || 2,13 || 92,3 || 5 || 0 || 14 || 7 || 7 || 859 || 35 || 2,44 || 92,4 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 51 || 21 || 19 || 11 ||  || 133 || 2,66 || 91 || 2 || 6 || 3 || 1 || 2 || 178 || 6 || 2,02 || 93,1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 53 || 23 || 13 || 11 ||  || 121 || 2,44 || 91 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 37 || 14 || 14 || 3 ||  || 92 || 2,8 || 90,6 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 117 || 7 || 3,59 || 89,1 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 4 || 4 || 1 || 0 ||  || 8 || 2,11 || 92 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 26 || 10 || 11 || 1 ||  || 49 || 2,10 || 92,7 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 22 || 27 || 9 ||  || 160 || 2,49 || 91 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 55 || 23 || 22 || 5 ||  || 156 || 3,07|| 90,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 27 || 2 || 23 || 2 ||  || 96 || 4,2 || 88,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 ||  || 5 || 2,42 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 543 || 246 || 196 || 70 ||  ||  || 2,62 || 91,2 || 24 || 36 || 48 || 21 || 26 ||  || 123  || 2,70 ||  || 3 || 6

Références

Naissance en mars 1984
Naissance dans le comté de Saint Lawrence
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014